Uarda steht für

 einen Buchtitel von Georg Ebers mit Illustrationen von Richard Mahn (1876)
 einen Dampfer der Deutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft Kosmos (1880–1889)
 den Zweitnamen eines Frachtschiffs derselben Reederei, siehe Uarda (Schiff, 1899)
 den Zweitnamen eines Kombischiffs derselben Reederei, siehe Amasis (Schiff, 1914)
 den Vornamen von Uarda Frutiger (* 1911), Schweizer Medizinerin und Autorin